Сергей Юдинцев:
 Юдинцев, Сергей Владимирович (род. 1959) — российский минералог, специалист в области технической минералогии, член-корреспондент РАН (2011).
 Юдинцев, Сергей Дмитриевич (1901-1960) — советский биолог, доктор биологических наук, профессор, декан биологического факультета МГУ. И.о. ректора МГУ (ноябрь 1942 – январь 1943).